

Жуковське — село, Піщанокопський район, Ростовська область
 Жуковське — село, Туринський міський округ, Свердловська область

Жуковське — село, Березівський район, Одеська область